IV-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Ханчжоу в 1981 году.

В соревнованиях участвовало 12 команд.

Команды

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Росендо Балинас
 Рико Маскаринас
 Рафаэлито Манинанг
 Рубен Родригес
 Андронико Яп

Китай 
Лю Вэньчжэ
 Ци Цзинсюань
 Лян Цзиньжун
 Ли Цзунянь
 Е Цзянчуань
 Чэнь Дэ

Австралия 
 Ян Роджерс
 Дэррил Йохансен
 Уильям Джордан
 Филлип Вайнер
 Chris  Depasquale

Группы 
Из каждой группы в финал проходило по три команды.

Группа 1

Группа 2

Финал 
Курсивным шрифтом выделены результаты из предварительных групп. В финале страны повторно не играли.

Финал А

Финал Б

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1981 год в шахматах